Doom est un mot anglais qui signifie « destin » ou « fatalité ».

Étymologie 
Doom vient du proto-germanique « dōm » (dʰóh-m), « tuom »  mis, placé →  « dōmaz » loi, jugement, destin, danger imminent, mort, damnation, jugement dernier. Le mot est attesté dans toutes les langues germaniques ex ᛞᛟᛗᚨᛉ (dōmaŕ)

Patronyme 

 Alain Doom, comédien, auteur dramatique et professeur canadien ;
 Omar Doom (1976-), acteur américain ;
 Vincent Mc Doom (1965-), personnalité médiatique et mondaine, animateur, styliste et mannequin français.

Toponyme

Réel

Fictif 
 Mount Doom, ou mont Destin selon Daniel Lauzon, montagne de la Terre du Milieu en Mordor dans l'univers de J. R. R. Tolkien

Jeux vidéo 
 Doom est une franchise de jeux vidéo détenue par id Software
 Doom, le premier jeu de la série sorti en 1993
 Doom, le reboot de 2016

Cinéma 
 Doom, le premier film adapté de la série vidéoludique éponyme sus nommé, sorti en 2005
 Doom: Annihilation, le second film adapté de la série vidéoludique éponyme, sorti directement en vidéo en 2019

Bande dessinée 
 Dr Doom, le nom original du Docteur Fatalis, un vilain de l'univers Marvel Comics

Musique 
 Doom metal, un sous-genre de 
 Doom, un groupe de  britannique
 Doom, un groupe de  japonais, fondé en 1985
 DOOM, anciennement MF DOOM, un rappeur américain
 Doom, le surnom de Christoph Schneider, batteur du groupe de  industriel allemand Rammstein
 Doom, un album du groupe Job for a Cowboy

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme anglais